«Полёт на дельтаплане» — песня из репертуара Валерия Леонтьева на стихи поэта Николая Зиновьева и музыку композитора Эдуарда Артемьева.

История 
Мелодию песни «Полёт на дельтаплане» Эдуард Артемьев написал изначально для фильма «Родня» Никиты Михалкова, где эта мелодия звучала в тембре балалайки, отражая характер главной героини фильма — Марии. В 1981 году фильм «Родня» вышел на телеэкраны, и мелодия стала популярной. Звучала также в телесериале 2019 года Чернобыль: Зона отчуждения. Финал, и во многих других. 

По инициативе редактора радио Джульетты Максимовой, на музыку Артемьева был написан текст. Автором слов стал поэт Николай Зиновьев. Песня попала в репертуар Валерия Леонтьева. «Полёт на дельтаплане» появился в эфире Всесоюзного радио. На песню был снят видеоклип в предгорьях Алма-Аты, где Леонтьев скакал на лошади, а над ним летал дельтапланерист. В 1983 году песня вошла в дебютный альбом Леонтьева «Муза». Она открывала альбом и стала популярной советской диско-композицией. Валерий Леонтьев исполнил эту песню на фестивале «Песня года 83».

В дальнейшем композиция пользовалась большой популярностью, стала предметом для большого количества ремиксов, часто использовалась диджеями, однако сам Леонтьев не исполнял её вплоть до 2000-х годов. Несмотря на то, что музыкант пытался изменить стереотипное отношение к своему творчеству, записав в Лос-Анджелесе альбом «По дороге в Голливуд» и выступая со сложным шоу, зрители на концертах продолжали требовать «Светофор» и «Дельтаплан». «Я сломался. Я перестал возить эту программу и сделал более удобоваримый микс из старого и нового. Хочется за свою работу получать аплодисменты, и я стал их получать. Мне стало легче жить.» — признался Леонтьев в интервью Борису Барабанову в 2014 году.

Помимо Валерия Леонтьева, эту песню исполняло большое количество музыкантов и артистов, среди которых Дмитрий Дюжев, Дима Билан, Николай Носков, Денис Клявер, Александр Ревва, Полина Гагарина и другие. Литературная премия для молодых поэтов, учреждённая в память Николая Зиновьева, называется «Дельтаплан». Кроме того, сайт поклонников творчества Валерия Леонтьева и его официальный фан-клуб также получил название «Дельтаплан».

Примечания

Ссылки 
 Валерий Леонтьев на фестивале «Песня года» (1983)
 Новосибирский Академический симфонический оркестр (2011)

Песни, написанные Эдуардом Артемьевым
Песни СССР
Песни на русском языке
Песни 1983 года
Песни по алфавиту
Песни Валерия Леонтьева
Песни Николая Носкова